

Carriera

Club
Ha giocato con i .

Nazionale
Ha giocato con la nazionale un'amichevole contro la .

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale sammarinese